23-й выпуск E3 Харелбеке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Бельгии Гонка длиной 226 километров со стартом и финишом в Харелбеке была проведена 22 марта 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

1980 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 1980 году
Март 1980 года